Finlandia kan syfta på:

 Finlandia – en symfonisk dikt av Jean Sibelius
 Finlandia University – ett universitet i Hancock, Michigan i USA
 Finlandia (cirkus) – en cirkus etablerad 1976 
 Finlandia Trophy – en årlig konståkningstävling i Helsingforsregionen
 Finlandia Vodka – ett vodkamärke
 Finlandia Foothills – en kulle i Antarktis
 Finlandia (bilmärke) – finländskt bilmärke (1922-1924)
 Finlandia (Saab) – en förlängd Saab 99 eller Saab 900 
 M/S Finlandia (2001) – ett kryssningsfartyg för Eckerölinjen
 M/S Finlandia – ett fartyg som seglade för Silja Line 1981–1989 numera M/S Moby Dada

Se även
 Finlandiahuset
 Finlandialoppet – flera
 Finlandiapriset
 Institutum Romanum Finlandiæ
 Pro Finlandia